High Fidelity kan henvise til flere artikler:

 Hi-fi – et forkortet udtryk der dækker over god evne til at gengive lyd.
 High Fidelity (tidsskrift) – dansk tidsskrift.
 High Fidelity (amerikansk tidsskrift) – amerikansk tidsskrift.
 High Fidelity (roman) – Roman fra 1995 af Nick Hornby.
 High Fidelity (film) – Film baseret på bogen.
 High Fidelity (musical) – Broadway musical baseret på bogen.
 High Fidelity – sang fra Elvis Costellos album Get Happy!!.
 High Fidelity – sang fra Daft Punks album Homework
 High Fidelity – sang fra Jurassic 5s album Power in Numbers
 The High Fidelity – et britisk band
 Hi-Fi – en brasiliansk variasjon av drinken screwdriver